Антон Чехов — многозначное имя:

 Персоналии
 Чехов, Антон Павлович (1860—1904) — русский писатель, прозаик и драматург, врач.
 Антон Чехов (певец) — советский и российский поп- и рок-певец 1990-х.

 Техника
 Антон Чехов (санитарный транспорт) — пассажирское и санитарно-транспортное судно, погибшее у Керчи в 1942 году.
 Антон Чехов (тип речных судов), проект Q-056 — тип четырёхпалубных речных теплоходов, построенных для Советского Союза в Австрии в 1978—1979 годах.
 Антон Чехов (теплоход, проект Q-056) — первый четырёхпалубный речной пассажирский теплоход проекта Q-056.

 Другое
 Антон Чехов (фильм) — французский художественный историко-биографический фильм режиссёра Рене Фере 2015 года.
 Антон Чехов и дама с собачкой — бронзовая скульптурная композиция в Ялте.

См. также 
 Чехов (значения)

Примечания